

Cinema 
The One & Only - È tutta colpa dell'amore (The One and Only) – film del 2002 diretto da Simon Cellan Jones

Musica 
The One and Only – album di Waylon Jennings del 1967

Televisione 
The One and Only – drama coreano del 2021